Alkalische Hydrolyse bezeichnet:
 eine chemische Reaktion, siehe Hydrolyse
 eine Bestattungsart, siehe Alkalische Hydrolyse (Bestattungsart)